El Condado de Barry es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Barry (Míchigan)
 Condado de Barry (Misuri)